«Хафия» () — гвинейский футбольный клуб из города Конакри. Выступает в Чемпионате Гвинеи. Основан в 1951 году. Домашние матчи проводит на стадионе «28 Сентября», вмещающем 35 000 зрителей.

История 
«Хафия» является одним из самых успешных гвинейских клубов на международной арене за всю историю. Клуб стал единственной гвинейской командой, которой удалось победить в Лиге чемпионов КАФ, причем, трижды — в 1972, 1975 и 1977 годах.

Достижения

Местные 
 Чемпион Гвинеи — 15 ( (1966, 1967, 1968) как Конакри II, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1982, 1983, 1985)

 Обладатель Кубка Гвинеи — 3 (1992, 1993, 2002)

Международные 
 Лига чемпионов КАФ (3)
 Победитель: 1972, 1975, 1977
 Финалист: 1976, 1978

Известные игроки 

  Набу Лайе Камара
  Мохамед Алькали Соума
  Амара Бангура

Футбольные клубы Гвинеи
Конакри